Nossa Senhora das Graças é uma localidade da cidade de Itajaí, Santa Catarina, nomeado em homenagem à Nossa Senhora das Graças. Localizado no bairro Dom Bosco.

Entre os itajaienses é conhecido como Matadouro ou Matador, devido à presença de uma criação pecuária na região do bairro. Sua via principal é a rua Pedro José João.

Atualmente é considerado violento, devido à presença do Presídio de Itajaí e de uma favela (com registro de miseráveis e tráfico de entorpecentes) que ocupou um morro próximo ao campus da UNIVALI  inclusive causando deslizamentos de material natural durante a enchente em Santa Catarina em 2011.

Bairros de Itajaí
O nome de Matadouro ou Matador nada tem a ver com criação ou pecuária. Esse apelido é devido a existencia de um abatedouro de bois(matadouro)que havia no final da rua Pedro José João onde hoje é o presídio e que pertencia ao sr Avelino Werner. Quanto a ser  violento nada tem a ver com o presídio, sempre foi um bairro problemático. Foi nos anos 60 o único local de Itajaí que era favela e local de muita pobreza, aquele morro sempre foi tomado por barracos. O nome N S das Graças veio muito depois de Matadouro. Outro detalhe é que a favela está lá muito antes do campus da UNIVALI.